Lake Jackson ist der Name einer Stadt in Texas:
 Lake Jackson (Texas)
Außerdem ist Lake Jackson der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Lake Jackson (Kanada) in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Jackson (Florida)
 Lake Jackson (Georgia)
 Lake Jackson (Virginia)

Siehe auch:
 Jackson Lake (Begriffsklärung)